Балдуин VI Фландријски (, 1030 - Анон, 17. јул 1070)
је био гроф Еноа од 1051 до 1070. (као Балдуин I) и гроф Фландрије од 1067. до 1070. из Фландријске династије. Био је најстарији син грофа Балдуина V и Аделе Француске, кћери француског краља Робера II Побожног. Његова сестра Матилда Фландријска је била супруга норманског војводе и енглеског краља Вилијама Освајача.

Отац му је уредио брак за грофицу Ричилду од Еноа преко које је настојао стећи контролу над Еноа. С обзиром да је Ено припадао Светом римском царству, због тога су отац и син дошли у сукоб са царем Хајнрихом III, који је против њих између 1050. и 1054. водио безуспешни рат. Балдуин је изненада умро 17. јула 1070. Наслиједио га је син Арнулф III, који је следеће године погинуо у бици код Каселла. Место фландријског грофа је преузео Балдуинов брат Роберт I; Балдуинов млађи син је остао владати Еноа као Балдуин II.

Балдуин је током своје владавине саградио манастир Анон, па га се понекад назива и Балдуин Анонски.

Породично стабло 

Умрли 1070.
Фландријска династија
Грофови Фландрије
Рођени 1030.
Грофови Еноа